Cătălin Raiu (n. 14 septembrie 1984, București) este un politolog român.

Biografie 
În 2007 obține licența în teologie pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, cu teza „Fenomenul secularizării în România post-comunistă”. În 2009/2010 obține o diplomă de master în doctrină și cultură la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București cu teza „Discursul public al Grupului de Reflecție pentru Înnoirea Bisericii (1990-1992)”. În 2009 obține o diplomă de master în politică europeană și românească la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București cu teza „Principiul și practica subsidiarității în ortodoxia românească (1860-2009)”. În perioada 2010-2011 a fost cercetător doctoral la Departamentul de Teologie și Studii Religioase (Universitatea din Nottingham/Marea Britanie) sub coordonarea profesorului John Milbank. În 2012 obținut titlul de doctor în științe politice la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, sub coordonarea profesorului Daniel Barbu, cu teza „Creștinismul social în veșminte de arhiereu. Episcopul Râmnicului Noul Severin, Bartolomeu Stănescu (1875-1954)”. A fost cercetător post-doctoral la Academia Română în perioada 2014-2015, cu teza „Post-democrația în România europeană. De la guvernarea politică la guvernanța economică”.

În perioada 2013-2019 a lucrat ca expert în domeniul relațiilor stat-culte la Guvernul României (Secretariatul de Stat pentru Culte). Din 2019 este membru al panelului de experți pe libertate religioasă la OSCE.  Din 2021 este lector universitar doctor la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București.

Bibliografie 
https://faa.ro/index.php/profesori/89-profesori-dap/694-raiu-catalin

http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/06/3.-Daniel-Barbu-CV-1.pdf

https://forbromania.com/cine-suntem/presedintele-forb-romania/

http://www.arhiva.culte.gov.ro/_site/culte/organigrama-pag/vrs/ID/68.html

Cărți publicate 
 Raiu, C., Libertatea religioasă între politică și politici. O analiză politică a standardelor internaționale, legislației naționale și practicii guvernamentale în pandemie, Editura Doxologia, Iași, 2021, ISBN 978-606-666-999-3 
 Raiu, C., Democrație și statolatrie. Creștinismul social la Bartolomeu Stănescu, episcopul Râmnicului Noului Severin (1875-1954), Editura Universității din București, București, 2014, ISBN: 978-606-16-0390-9
 Raiu, C., Ortodoxie, postcomunism și neoliberalism. O critică teologico-politică, Curtea Veche Publishing, București, 2012, 192 pp, ISBN: 978-606-588-314-7

Legături externe 
 https://faa.ro/index.php/profesori/89-profesori-dap
 https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/istorie-stiinte-politice/democratie-si-statolatrie-crestinismul-social-la-bartolomeu-stanescu-episcopul-ramnicului-noului-severin-1875-1954/
 https://edituradoxologia.ro/libertatea-religioasa-intre-politica-si-politici-o-analiza-politica-standardelor-internationale